Perm može biti:

 Perm (Permski kraj, Rusija), grad u Ruskoj federaciji
 Perm (geološko razdoblje), razdoblje u povijesti planeta Zemlje